Jarki je lahko:
 Jarki Horvatićevi (Hrvaška)
 Jarki (Hrvaška)